Cette page contient les pages d'homonymie de Aloé et Aloe.

 Baptiste Aloé (1994-), un footballeur français.

Aloe peut désigner :
 Aloe, le nom scientifique d'un genre de plantes succulentes (les espèces de ce genr sont souvent appelés aloès).